Encarnación steht für:

 Encarnación, Stadt in Paraguay
 Encarnación de Díaz, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 La Encarnación, honduranische Gemeinde im Departamento Ocotepeque

Encarnación ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Encarnación (* 1983), dominikanischer Baseballspieler
 Juan Encarnación (* 1976), dominikanischer Baseballspieler
 Mario Encarnación (1975–2006), dominikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Estadio José Encarnación Romero, Maracaibo, Venezuela
 Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, Malaga, Spanien